

Lokalizacje

Niemcy 
 Wildenberg – dzielnica gminy Tittling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa
 Wildenberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kelheim

Inne 
 Wildenberg – ród

Zobacz też 
 Wildberg
 Wildenburg